Ага́тов — фамилия.

Известные носители 
 Агатов, Владимир Гариевич (при рождении — Велвл Исидорович Гуревич; 1901—1967) — советский поэт-песенник.
 Агатов, Марк Исаакович (настоящая фамилия — Пурим; род. 1950) — русский писатель, журналист, правозащитник.

См. также 
 Агат (значения)
 Агатов переулок
 Агатовка
 Агатово